Список узловых железнодорожных станций и других раздельных пунктов в Российской Федерации.

В скобках перечислены ближайшие узловые или тупиковые раздельные пункты во всех направлениях от данного пункта. Курсивом выделены станции и направления без постоянного пассажирского движения.

Московская железная дорога

Радиальные направления Московского узла (Москва, Подмосковье и прилегающие участки, кроме двух колец) 
 Москва-Пассажирская-Казанская (Москва-2-Митьково, Москва-Товарная-Рязанская, Перово)
 Перово (Москва-Пассажирская-Казанская, Люберцы-1, Кусково, Лефортово, Андроновка, Новопролетарская (перегон временно не действует))
 Люберцы-1 (Перово, Воскресенск, Люберцы-2, Яничкино)
 Шиферная (Воскресенск, Пост 61 км, Голутвин)
 Голутвин (Шиферная, Луховицы, Озёры)
 Луховицы (Голутвин, Рыбное, Зарайск)
 Кривандино (Куровская, Нечаевская, Рязановка)
 Москва-Пассажирская-Курская (Москва-Рижская, Люблино-Сортировочное, Кусково, Андроновка, Угрешская)
 Кусково (Москва-Пассажирская-Курская, Реутово, Перово)
 Реутово (Кусково, Фрязево, Балашиха)
 Фрязево (Реутово, Павловский Посад, Болшево, Ногинск)
 Павловский Посад (Фрязево, Орехово-Зуево, Электрогорск)
 Люблино-Сортировочное (Москва-Товарная-Курская, Царицыно, Угрешская, Москва-Южный порт, Андроновка)
 Царицыно (Люблино-Сортировочное, Столбовая, Бирюлёво-Товарная)
 Серпухов (Столбовая, Тула I-Курская, Серпухов-Ветка)
 Москва-Товарная-Павелецкая (Москва-Пассажирская-Павелецкая, Коломенское, Канатчиково)
 Коломенское (Москва-Товарная-Павелецкая, Бирюлёво-Товарная, Канатчиково)
 Бирюлёво-Товарная (Коломенское, Домодедово, Царицыно)
 Домодедово (Бирюлёво-Товарная, Михнево, Космос)
 Кашира-Пассажирская (Жилёво, Ожерелье, Кашира-Товарная)
 Ожерелье (Кашира-Пассажирская, Пост 205 км, Узуново)
 Узуново (Ожерелье, Мшанка, Рыбное)
 Москва-Пассажирская-Киевская (Москва-Сортировочная-Киевская, Пресня)
 Москва-Сортировочная-Киевская (Москва-Пассажирская-Киевская, Лесной Городок, Пресня)
 Лесной Городок (Москва-Сортировочная-Киевская, Бекасово-1, Аэропорт)
 Тихонова Пустынь (Бекасово-1, Горенская, Муратовка, Копытцево)
 Горенская (Тихонова Пустынь, Муратовка, Сухиничи-Узловые)
 Муратовка (Тихонова Пустынь, Горенская, Копытцево, Плеханово)
 Копытцево (Муратовка, Тихонова Пустынь, Вязьма-Брянская)
 Москва-Пассажирская-Смоленская (Москва-Бутырская, Фили, Москва-Товарная-Смоленская)
 Москва-Товарная-Смоленская (Москва-Пассажирская-Смоленская, Фили, Пресня)
 Фили (Москва-Пассажирская-Смоленская, Москва-Товарная-Смоленская, Кунцево-1)
 Кунцево-1 (Фили, Голицыно, Кунцево-2)
 Кунцево-2 (Кунцево-1, Усово, Рублёво)
 Голицыно (Кунцево-1, Кубинка-1, Звенигород)
 Москва-Бутырская (Москва-Пассажирская-Смоленская, Москва-Рижская, Бескудниково)
 Бескудниково (Москва-Бутырская, Лобня, Владыкино-Московское)
 Лобня (Бескудниково, Икша, Аэропорт Шереметьево)
 Вербилки (Дмитров, Дубна, Калязин Пост)
 Лосиноостровская (Москва-Пассажирская-Ярославская, Мытищи, Ростокино, Белокаменная)
 Мытищи (Лосиноостровская, Болшево, Софрино)
 Софрино (Мытищи, Красноармейск (станция, Московская железная дорога), Пост 81 км)
 Болшево (Мытищи, Фрязево, Фрязино)
 Москва-Рижская (Москва-Бутырская, Москва-Пассажирская-Курская, Москва-Товарная, Москва-2-Митьково)
 Подмосковная (Москва-Рижская, Манихино-1, Серебряный Бор)
 Москва-2-Митьково (Москва-Пассажирская-Ярославская, Москва-Пассажирская-Казанская, Москва-Товарная)

Малое кольцо Московской железной дороги 
 Лефортово (Белокаменная, Андроновка, Перово)
 Андроновка (Лефортово, Угрешская, Перово, Москва-Товарная-Курская)
 Угрешская (Андроновка, Канатчиково, Москва-Товарная-Курская, Люблино-Сортировочное, Бойня, Москва-Южный порт)
 Канатчиково (Угрешская, Пресня, Москва-Товарная-Павелецкая, Коломенское)
 Пресня (Москва-Сортировочная-Киевская, Серебряный Бор, Москва-Пассажирская-Смоленская, Канатчиково)
 Серебряный Бор (Пресня, Лихоборы, Подмосковная)
 Лихоборы (Серебряный Бор, Владыкино-Московское, Ховрино)
 Владыкино-Московское (Лихоборы, Ростокино, Бескудниково)
 Ростокино (Владыкино-Московское, Белокаменная, Лосиноостровская)
 Белокаменная (Ростокино, Лефортово, Лосиноостровская)

Большое кольцо Московской железной дороги 
 Кубинка-1 (Голицыно, Вязьма, Кубинка-2, Акулово)
 Кубинка-2 (Манихино-2, Акулово, Кубинка-1)
 Манихино-1 (Подмосковная, Ржев-Балтийский, Манихино-2)
 Манихино-2 (Поварово-3, Кубинка-2, Манихино-1)
 Поварово-3 (Икша, Манихино-2, Поварово-1)
 Икша (Лобня, Яхрома, Поварово-3)
 Яхрома (Икша, Дмитров, Иванцево)
 Дмитров (Яхрома, Вербилки, Иванцево)
 Иванцево (Яхрома, Дмитров, Пост 81 км)
 Пост 81 км (Софрино, Александров-1, Иванцево)
 Александров-1 (Пост 81 км, Берендеево, Бельково)
 Бельково (Александров-1, Орехово-Зуево, Иваново)
 Орехово-Зуево (Павловский Посад, Владимир, Давыдово)
 Куровская (Люберцы-2, Кривандино, Давыдово, Нерская)
 Давыдово (Орехово-Зуево, Нерская, Куровская)
 Нерская (Давыдово, Ильинский Погост, Куровская)
 Ильинский Погост (Нерская, Воскресенск (две линии))
 Воскресенск (Люберцы-1, Шиферная, Ильинский Погост (две линии), Пост 61 км)
 Пост 61 км (Воскресенск, Шиферная, Яганово)
 Яганово (Пост 61 км, Пост 329 км, Жилёво)
 Пост 329 км (Яганово, Михнево, Пост 320 км)
 Михнево (Домодедово, Жилёво, Пост 329 км, Пост 320 км, Усады-Окружные)
 Жилёво (Михнево, Кашира-Пассажирская, Яганово)
 Пост 320 км (Пост 329 км, Михнево, Усады-Окружные)
 Усады-Окружные (Пост 320 км, Михнево, Детково)
 Детково (Усады-Окружные, Сандарово, Столбовая)
 Столбовая (Царицыно, Серпухов, Детково, Сандарово)
 Сандарово (Детково, Столбовая, Бекасово-1)
 Бекасово-1 (Лесной Городок, Тихонова Пустынь, Сандарово, Акулово)
 Акулово (Бекасово-1, Кубинка-1, Кубинка-2)

Смоленский регион 
 Вязьма (Кубинка-1, Вязьма-Брянская, Ржев-Балтийский, Дурово)
 Вязьма-Брянская (Вязьма, Занозная, Копытцево)
 Дурово (Вязьма, Сафоново, Владимирский Тупик)
 Сафоново (Дурово, Духовская, Струково)
 Струково (Дорогобуж, Азотная)
 Духовская (Сафоново, Смоленск, Занозная)
 Смоленск (Духовская, Орша, Гнездово, Тычинино)
 Гнездово (Смоленск, Смоленск, Витебск)
 Тычинино (Смоленск, Рославль-1, Ново-Смоленская)
 Рославль (Духовская, Фаянсовая, линия в Белоруссию)
 Занозная (Духовская, Фаянсовая, Вязьма, Сухиничи)
 Фаянсовая (Рославль, Сухиничи, Занозная, Брянск)

Московско-Рязанский регион (кроме Московской области) 
 Рыбное (Луховицы, Рязань-1, Узуново, Пост 204 км)
 Рязань-1 (Рыбное, Листвянка, Пост 204 км)
 Пост 204 км (Рязань-1, Ряжск-1, Рыбное)
 Кустарёвка (Ушинский, Рузаевка, Вернадовка)
 Ряжск-1 (Пост 204 км, Богоявленск, Павелец-Сызранский, Вернадовка)
 Мшанка (Узуново, Троекурово, Павелец-Сызранский)

Тульский регион 
 Тула I-Курская (Серпухов, Горбачёво, Плеханово, Тула-Вяземская, Тула-Лихвинская)
 Тула-Вяземская (Плеханово, Тула I-Курская, Дедилово)
 Плеханово (Тула I-Курская, Муратовка, Тула-Вяземская, Тупик)
 Маклец (Пост 217 км, Пост 205 км, Новомосковская-2)
 Пост 205 км (Ожерелье, Маклец, Новомосковская-2)
 Новомосковская-2 (Маклец, Урванка, Пост 205 км)
 Узловая-1 (Узловая-2, Елец, Бобрик-Донской)
 Узловая-2 (Дедилово, Пост 217 км, Узловая-1)
 Бобрик-Донской (Узловая-1, Урванка, Львово)
 Павелец-Сызранский (Мшанка, Львово, Ряжск-1)

Октябрьская железная дорога 
 Москва-Товарная (Москва-Пассажирская, Ховрино, Москва-Рижская, Николаевка)
 Ховрино (Москва-Товарная, Крюково, Лихоборы)
 Крюково (Ховрино, Поварово-1, Крюково-Грузовое (парк ?))
 Поварово-1 (Крюково, Решетниково, Поварово-3)
 Решетниково (Поварово-1, Дорошиха, Конаково ГРЭС)
 Дорошиха (Решетниково, Лихославль, Васильевский Мох)
 Лихославль (Дорошиха, Бологое, Торжок)
 Бологое (Окуловка, Соблаго, Лихославль, Дно, Сонково)
 Окуловка (Бологое, Неболчи, Чудово)
 Чудово (Новгород, Любань, Кириши, Окуловка)

Петербургский узел 
 С-Петербург-Балтийский — Лигово
 С-Петербург-Витебский — Шушары
 C-Петербург-Финляндский — Ланская
 С-Петербург-Гл. — Обухово
 Лигово — СПБ-Балтийский, Гатчина Т, Веймарн
 Ланская — СПБ-Финляндский, Парголово, Белоостров
 Шушары — СПБ-Витебский, Павловск
 Пискаревка — Ручьи, Ржевка
 Ручьи — Хийтола, Пискаревка, Парголово, обухово
 Ржевка — Пискаревка, Н. Дубровка
 Хийтола — Ручьи, Янисяпрви
 Нева — З пост
 Обухово — СПБ, Чудово, Горы, Ручьи
 Горы — Мга, З пост
 Гатчина Т — Гатчина Б
 Гатчина Б — Гатчина Т, Веймарн, Котлы
 Веймарн — Лигово, Котлы
 Котлы — Веймарн, Устьлуга, Лебяжье
 Лебяжье — Лигово, Котлы
 Сестрорецк — Парголово, Белоостров, Хийтоловс
 Белоостров — Сестрорецк, Выборг, Ланская
 Выборг — Белоостров
 Парголово — Ланская, Сестрорецк, Ручьи
 Новая Деревня — С-Петербург (Финляндский), Хийтола, 16 км, Пискаревск
 Пискаревск — Новая деревня, Девяткин, Ладожская, Ковалево
 16 км — Новая деревня, Девяткино, Хийтола
 Ладожская — С-Петербург-Николаевский
 Дачное — С-Петербург-Балтийский, Лигово, Шоссейная
 Шоссейная — С-Петербург-Витебский, Дачное, Шушарск,Павловск
 Шушарск — С-Петербург-Варшавск, Шоссейная, Обухово, Пушкин,
 Фрезерное — линии на Гатчину-Восточную и Гатчину-Кингисеппскую
 Владимирская — линии на С-Петербург (Витебский), Гатчину-Восточную, Павловск, Серебрянскую
 Гатчина-Кингисеппская — линии на Кингисепп, Ломоносов, Гатчину-Южную, Лугу
 Детское Село — Колпино
 Тосно 1 — линии на Тосно 2, Тосно 3 и Павловск
 Тосно 2 — линии на Тосно 1, Тосно 3, С-Петербург , Мгу
 Тосно 3 — линии на Тосно 1, Тосно 2, Чудово
 Павловск — (Тосно 1, Шушары, Батецкий)
 Красносельск — (Павловск, Луга, Кингисепп, С-Петербург-Балтийский)
 Мга — (Тосно, Кириши, Волхов, Невдубстрой)

Юго-Восточная железная дорога 

 Балашов-Пассажирский (пересечение линий «Пенза-Купянск» и «Тамбов-Камышин»)
 Балашов-1 (линия «Тамбов-Камышин», соед. ветвь с линией «Пенза-Купянск»)
 Белгород-1 (ход «Москва-Харьков», направления на Готню, на Купянск)
 Богоявленск (направление «Юг-Москва», разветвление на Павелец-Москва-Пав., Рязань-Москва-Каз., ветвь на Челновую)
 Бодеево (линия «Юг-Москва», соед. ветвь с линией «Пезна-Купянск»)
 Бутурлиновка (линия «Таловая-Калач», ветвь на Павловск-Воронежский)
 Валуйки-Пассажирские (линия «Пенза-Купянск», соед. ветвь с направлением «Москва-Донбасс»)
 Ведуга (линия «Отрожка-Курск», ветвь на Хохольскую)
 Вертуновская (линия «Мичуринск-Ртищево», ветвь на Беково)
 Готня (пересечение линий «Сумы-Белгород» и «Льгов-Харьков», ветвь на Ивню)
 Графская (направление «Москва-Юг», ветви на Рамонь, на Анну)
 Грязи-Воронежские (направление «Москва-Юг», соед. ветви с направлениями на Елец-Орёл, на Поворино-Волгоград)
 Грязи-Волгоградские (направления на Поворино-Волгоград, на Елец-Орёл, соед. ветви с линией «Москва-Юг»)
 Грязи-Орловские (направления на Елец-Орёл, на Поворино-Волгоград, соед. ветви с линией «Москва-Юг»)
 Ездоцкий (линия «Старый Оскол-Сараевка», ветвь на Стойленскую)
 Елец (пересечение направлений «Москва-Донбасс» и «Грязи-Орёл», направление на Лев Толстой)
 Извалы (линия «Грязи-Орёл», соед. ветвь с направлением «Москва-Донбасс»)
 Иноковка (линия «Мичуринск-Ртищево», ветвь на Инжавино)
 Касторная-Курская (линия «Отрожка-Курск», соед. ветвь с направлением «Москва-Донбасс»)
 Касторная-Новая (направление «Москва-Донбасс», соед. ветви с линией «Отрожка-Курск»)
 Колодезная (направление «Москва-Юг», ветвь на Нововоронежскую)
 Кочетовка (направления на Москву, Юг, Саратов, ветвь на Мичуринск-Уральский)
 Лев Толстой (направления на Елец, на Богоявленск, ветвь на Куликово Поле)
 Летяжевка (линия «Купянск-Пенза», ветвь на Турки)
 Лиски (пересечение направлений «Моква-Юг» и «Пенза-Купянск»)
 Мичуринск-Воронежский (направление «Москва-Юг», направление на Тамбов-Ртищево, ветвь на Мичуринск-Уральский)
 Мичуринск-Уральский (направления на Москву, Юг, Саратов)
 Нежеголь (линия «Белгород-Купянск», ветви на Боткино, на Шебекино)
 Оборона (линия «Грязи-Поворино», ветвь на Эртиль)
 Отрожка (направления на Москву, Юг, Курск)
 Поворино (пересечение направлений «Пенза-Купянск» и «Грязи-Волгоград»)
 Придонская (направление «Пенза-Купянск», соед. ветвь с направлением «Москва-Юг»)
 Раненбург (линия «Богоявленск-Узуново», направление на Лев Толстой)
 Ржава (направление «Москва-Харьков», ветви на Обоянь, на Ржавский завод)
 Россошь (направление «Москва-Юг», ветвь на Ольховатку)
 Ртищево-1 (линия «Мичуринск-Саратов», соед. ветвь с линией «Пенза-Купянск»)
 Ртищево-2 (пересечение линий «Мичуринск-Саратов» и «Пенза-Купянск»)
 Сараевка (направление «Москва-Харьков», направление на Старый Оскол)
 Старый Оскол (направление «Москва-Донбасс», направление на Сараевку)
 Таловая (направление «Пенза-Купянск», ветвь на Калач)
 Тамбов-1 (линия «Мичуринск-Саратов», направление на Камышин)
 Турмасово (направления на Кочетовку-Москву, Воронеж-Юг, Тамбов-Саратов, ветвь на Мичуринск-Уральский)
 Улусарка (направление «Москва-Донбасс», соед. ветвь с линией «Грязи-Орёл»)
 Уразово (линия «Пенза-Купянск», соед. ветвь с направлением «Москва-Донбасс»)
 Цна (линия «Мичуринск-Саратов», ветвь на Тамбов-2)
 Шалаево (направление «Москва-Донбасс», соед. ветвь с линией «Пенза-Купянск»)

Северная железная дорога 

 Архангельск
 Буй
 Вологда
 Данилов
 Коноша
 Котлас
 Микунь
 Обозерская
 Сосногорск
 Шарья
 Ярославль
 Иваново

Северо-Кавказская железная дорога 
 Ростов-Главный — направление на Таганрог, Лихую, Кавказскую, Краснодар-1
 Минеральные Воды — направление на Кисловодск, Прохладную, Невинномысскую
 ст. Бештау — направление на Кисловодск, Железноводск, Минеральные Воды
 ст. Скачки — направление на Кисловодск, Минеральные Воды, Лермонтов
 Тихорецкая — направление на Сальск, Ростов, Минеральные Воды, Краснодар
 Юровский — направление на Анапа, Красная стрелка, п. Красный (уточнить название разъезда или станции)
 Красная стрела — направление на порт Кавказ, Темрюк, Юрловский
 Кавказская — направление на Ставрополь, Минеральные Воды, Ростов
 Палагиада — направление на Ставрополь, Светлоград, Кавказская
 Передовой — направление на Красногвардейское, Светлоград, Кавказская, Солнечнодольск
 Армавир — направление на Минеральные Воды, Туапсе, Ростов
 Невиномысская — направление на Черкесск, Минеральные Воды, Ростов, в перспективе на Ставропоь
 Адлер — направление на Туапсе, Роза хутор (Красная поляна), аэропорт Сочи, Сухум
 Георгиевск — направление на Будённовск, Прохладную, Минеральные Воды, Незлобная
 Будённовск — направление на Светлоград, Георгиевск, в перспективе на Нефтекумск — Кизляр
 Светлоград — направление на Элисту, Ставрополь, Будённовск
 Краснодар-1 — направление на Туапсе, Анапу, Армавир, Новороссийск
 Тимашевская — направление на Крымская, Краснодар, Староминская, Приморско-Ахтарск
 Староминская — направление на Тимашевская, Ейск, Ростов, Ленинградская
 Крымская — направление на Тимашевская, Краснодар, Новороссийск
 Комсомольская — направление на Белореченская, Апшеронск, Туапсе
 Белореченская — направление на Туапсе, Армавир, Майкоп
 Гудермес — направление на Грозный, Моздок, Кизилюрт
 Кизилюрт — направление на Гудермес, Кизляр, Махачкала (Баку)
 Кизляр — направление на Моздок, Астрахань, Кизилюрт
 Прохладная — направление на Моздок, Георгиевск (Минеральные воды), Владикавказ
 Котляровская — направление на Нальчик, Бекан, Прохладная
 Бекан — направление на Алагир, Прохладная, Беслан
 Ардон — направление на Алагир, Бекан, Дигора
 Беслан — направление на Владикавказ, Назрань, Минеральные воды

Свердловская железная дорога 

 Екатеринбург-Сортировочный (Дружинино, Кузино, Нижний Тагил, Екатеринбург-Пасс)
 Воронцовка (Серов-Сортировочный — Покровск-Уральский, ветвь на Карпинск)
 Баженово (главный ход Транссиба, ветвь на Асбест)
 Бокситы (Серов-Сортировочный — Покровск-Уральский, ветвь на Североуральск)
 Гороблагодатская (направление Екатеринбург — Приобье, примыкание направления на Пермь-2)
 Азиатская (направление Гороблагодатская — Пермь 2, ветвь на Качканар)
 Алапаевск (направление Каменск-Уральский — Алапаевск-Нижний Тагил, ветвь на Серов-Сортировочный)
 Арамиль (пересечение направления Екатеринбург-Курган и Южного обхода Екатеринбургского узла)
 Косулино (примыкание Южного обхода Екатеринбургского узла к главному ходу Транссиба)
 Решёты (пересечение направления Екатеринбург-Казань и Южного обхода Екатеринбургского узла)
 Хрустальная (примыкание Южного обхода Екатеринбургского узла к главному ходу Транссиба)
 Выя (направление Екатеринбург-Приобье, ветвь на Нижнюю Туру)
 Новая Заря (Алапаевск — Серов-Сортировочный, ветвь на Сосьву)
 Нейва (направление Екатеринбург — Приобье, ветвь на Верхнетагильскую)
 Шурала (направление Екатеринбург — Приобье, ветвь на Ежёвую)
 Шувакиш (направление Екатеринбург — Приобье, ветвь на Екатеринбург-Товарный (Парк Гипсовая) — Екатеринбург-Пассажирский)
 Екатеринбург-Товарный (Парк Звезда) (Северный обход Екатеринбургского узла, Екатеринбург-Товарный (Парк Гипсовая) — Шувакиш, Екатеринбург-Пассажирский)
 Ивдель-2 (направление Екатеринбург — Приобье, ветвь на Полуночное)
 Каменск-Уральский (Екатеринбург, Курган , Богданович, Челябинск)
 Верхнекондинская (направление Екатеринбург — Приобье, ветвь на Агириш)
 Богданович (пересечение главного хода Транссиба (участок Екатеринбург — Тюмень) и направления Каменск-Уральский — Алапаевск — Нижний Тагил)
 Егоршино (пересечение направлений Екатеринбург — Устье Аха и Каменск-Уральский — Алапаевск — Нижний Тагил
 Дружинино (пересечение направлений Москва — Казань — Екатеринбург и Калино — Кузино — Бердяуш)
 Кузино (пересечение главного хода Транссиба (участок Пермь — Екатеринбург) и направления Калино — Дружинино — Бердяуш (исторически наз. «Западно-Уральская дорога»)
 Шарташ (Екатеринбург-Пассажирский, Егоршино, Полевской; Путёвка (на ст. Путёвка, являющуюся парком ст. Шарташ — на Каменск-Уральский и Богданович (главный ход Транссиба))
 Войновка (главный ход Транссиба (участок Тюмень — Омск), примыкание направления на Сургут — Нижневартовск)
 Смычка (направление Екатеринбург — Приобье, примыкание направления Каменск-Уральский — Алапаевск — Нижний Тагил)
 Ульт-Ягун (направление Войновка — Сургут — Нижневартовск, примыкание направления на Коротчаево — Новый Уренгой)
 Новый Уренгой (на Коротчаево, Старый Надым (трасса «Мёртвой дороги», действующая часть), на ЯмбургЯмбургд)
 Чусовская (Левшино-Гороблагодатская, ответвление на Кизел «Луньевская ветка»)

Куйбышевская железная дорога

Самарский узел 
 Самара — направление на Сызрань, Кинель, Тольятти
 Чапаевск — направление на Самару, Кинель, Сызрань, Пугачёв
 Сызранский — направление на Самару, Жигулёвское Море, Ульяновск, Пензу, Инзу, Сенную
 Жигулёвское Море — направление на Самару, Тольятти, Сызрань
 Кинель — направление на Самару, Похвистнево, Бузулук, Чапаевск
 Кротовка — направление на Кинель, Похвистнево, Серные Воды-II

Ульяновский узел 
 Ульяновск
 Инза

Рузаевский узел 
 Рузаевка

Уфимский узел 
 Дёма
 Чишмы

Приволжская железная дорога

Астраханский узел 
 Аксарайская — направление на Верхний Баскунчак, Астрахань, Аксарайскую II и далее в Атырау.
 Верхний Баскунчак — направления на Красный Кут, Аксарайскую, Волжский

Волгоградский узел

Саратовский узел 

 Анисовка — направления на Урбах, Нефтяную, Покровск
 Аткарск — направления на Ртищево, Калининск (от станции Красавка), Сенную, Трофимовский I
 Ершов — направления на Урбах, Озинки, Пугачёв
 Красный Кут — направления на Урбах, Александров Гай, Верхний Баскунчак, Ильмень
 Курдюм — направления на Трофимовский I, Липовский, Сенную
 Липовский — направления на Трофимовский I, Курдюм, Сенную
 Сенная — направления на Аткарск, Трофимовский I, Пугачёвск (через Балаково), Сызрань через Громово
 Трофимовский I — направления на Липовский, Курдюм
 Урбах — направления на Анисовку, Красный Кут, Ершов

Горьковская железная дорога

Горьковский узел 
 Нижний Новгород-Московский — линии на Нижний Новгород-Сортировочный, Костариха, Толоконцево
 Нижний Новгород-Сортировочный — линии на Ильино, Костариху, Нижний Новгород-Московский, Окскую
 Костариха — линии на Нижний Новгород-Московский, Нижний Новгород-Сортировочный, Починки
 Починки — линии на Костариху, Варю, Заволжье
 Толоконцево — линии на Нижний Новгород-Московский, Бор, Котельнич
 Сухобезводное — линии на Нижний Новгород-Московский, Шахунью, Лапшангу
 Ильино — линии на Нижний Новгород-Сортировочный, Фролищи, Муром
 Ройка — линии на Окскую, Мызу, Кстово
 Окская — линии на Нижний Новгород-Сортировочный, Арзамас-1, Кудьму, Павлово (Металлист)

Кировский узел 
 Киров — линии на Киров-Котласский, Чухломинский, Красносельский
 Киров-Котласский — линии на Киров, Матанцы, Киров-Заводскую
 Лянгасово — линии на Стрижи, Матанцы, Чухломинский, Поздино
 Гирсово — линии на Долгушино, Матанцы, Медянку
 Котельнич-I — линии на Котельнич-II, Марадыковский, Ацвеж
 Бумкомбинат — линии на Полой, Просницу, Чепецкую
 Сусоловка — линии на Лузу, Христофорово, Савватию (СЖД)
 Панасюк — линии на Пинюг, Лунданку, Подосиновец
 Яр — линии на Фаленки, Кожиль, Струговской
 Пибаньшур (+ пост 1217 км?) — линии на Шур, Чепцу (Сврдл. ж. д.), Зилай

Дальневосточная железная дорога 

Тындинское отделение
 Хани — линии на Тынду, Хребтовая (Восточно-Сибирская железная дорога)
 Тында — линии на Хани, Бам и Бестужево
 Бестужево — линии на Тынду, Нерюнгри и далее на Томмот (Железные дороги Якутии), Новый Ургал

Комсомольское отделение
 Новый Ургал — линии на Бестужево, Известковую, Чегдомын и Комсомольск-на-Амуре
 Комсомольск-на-Амуре — линии на Новый Ургал, Советскую Гавань, Волочаевку-2, Дзёмги
 Волочаевка-1 — линии на Биробиджан, Комсомольск-на-Амуре и Хабаровск I
 Селихин — лесовозная дорога в сторону пос. Чёрный Мыс, см. также Сахалинский тоннель, разобрана

Хабаровское отделение
 Архара — линии на Известковую и Бурея (Забайкальская железная дорога)
 Биробиджан — на Известовую, Волочаевку-1 и Ленинск
 Известковая — линии на Новый Ургал, Архару и Биробиджан
 Кругликово — к Транссибу примыкала ведомственная Оборская железная дорога, в 2010 году разобрана
 Вяземская — начиналась лесовозная Вяземская узкоколейная железная дорога, разобрана

Владивостокское отделение
 Сибирцево — линии на Хабаровск I, Уссурийск, Новочугуевку и Турий Рог (станция Турга)
 Уссурийск — линии на Сибирцево, Барановский и Гродеково
 Гродеково — линия на Уссурийск, железнодорожный путь русской колеи проложен в Китай (станция Суйфэньхэ)
 Барановский — линии на Уссурийск, Угольную, Хасан
 Хасан — линия на Барановский, железнодорожный путь русской колеи проложен в Северную Корею (станция Туманган)
 Угольная — линии на Барановский, Владивосток, Смоляниново
 Смоляниново — линии на Угольную, Партизанск, Дунай
 Партизанск — линии на Смоляниново, Сергеевку и Находку
 Находка — линии на Порт Восточный, Мыс Астафьева и Партизанск
 К станции Махалино примыкает частная железнодорожная линия «Золотое звено» (Камышовый — Хуньчунь), железнодорожный путь русской колеи проложен в Китай

Сахалинское отделение
 Победино — линии на Ноглики, Поронайск и Первомайск
 Вахрушев — линии на Арсентьевку, Поронайск и Вахрушев-Угольный
 Арсентьевка — на Шахту-Сахалинскую, Поронайск и Южно-Сахалинск
 Холмск — на Шахту-Сахалинскую, Арсентьевку и Николайчук (до 1994 года — до Южно-Сахалинска)
 Южно-Сахалинск — на Арсентьевку, Корсаков и Новодеревенскую (до 1994 года — до Холмска)

Западно-Сибирская железная дорога

Транссиб 
 НОВОСИБИРСКИЙ УЗЕЛ
 Инская на Новосибирск-В, Обь, Проектную и Среднесибирскую.
 Новосибирск-В — на Инскую, Обскую, Юргу.
 Юрга — направления на Новосибирск В, Топки и Тайгу.
 Тайга — линии на Юргу, Томск, Анжерскую.
 Анжерская — линии на Ачинск, Топки, Тайгу.
 Новокузнецк-Восточный — направления на Трудармейскую, Таштагол, Полосухино, Томусинскую.
 Томусинская — направления на Новокузнецк-Восточный, Полосухино, Абазу.
 Полосухино — направления на Новокузнецк-Восточный, Артышта-1, Томусинскую.
 Трудармейская — направления на Новокузнецк-Восточный, Артыштe-1, Артышту-2.
 Артышта-1 — направления на Проектную, Трудармейскую, Артышта-2.
 Артышта-2 — направления на Трудармейскую, Артышту-1, Алтайскую.
 Алтайская — направления на Артышту, Барнаул, Бийск, Среднесибирскую.
 Среднесибирская — направления на Алтайскую, Инскую и Карасук.
 Проектная — направления на Топки, Инскую, Трудармейскую.
 Топки — направление на Анжерскую, Юргу, Проектную.
 Татарская — направления на Омск, Барабинск, Карасук.
 Карасук — направления на Иртышскую, Среднесибирскую, Татарскую, Кулунду.
 РУБЦОВСКИЙ УЗЕЛ
 Локоть на Малиновое Озеро, Рубцовск, Аул и Ремовскую
 Рубцовск — на Алейскую, Локоть и Кулунду
 Кулунда — направления на Карасук, Барнаул, Малиновое Озеро, Павлодар.

Восточно-Сибирская железная дорога 
 Ангарск (Китой, Суховская (через ст. Суховская-Южная), Суховская).
 Галачинский (Моргудон, Моргудон (через ст. Новобратск), Хребтовая).
 Гончарово (Иркутск-Сортировочный, Иркутск-Сортировочный (через ст. Иркутск-Пассажирский), Слюдянка-2).
 Залари (Тулун, Новонукутск, Черемхово).
 Иркутск-Сортировочный (Мегет, Гончарово (через ст. Иркутск-Пассажирский), Гончарово).
 Касьяновка (Черемхово, Черемхово (через ст. Новохрамцово), Мальта).
 Китой (Мальта, Китой-Комбинатская, Ангарск).
 Мальта (Касьяновка, Химическая, Китой).
 Мегет (Суховская (через ст. Зуй), Суховская, Иркутск-Сортировочный).
 Моргудон (Тайшет, Галачинский, Галачинский (через ст. Новобратск)).
 Слюдянка-2 (Гончарово, Байкал, Улан-Удэ).
 Суховская (Ангарск, Ангарск (через ст. Суховская-Южная), Мегет, Мегет (через ст. Зуй)).
 Тайшет (Решоты, Саянская, Моргудон, Тулун).
 Тулун (Тайшет, Тулун-2, Залари).
 Улан-Удэ (Слюдянка-2, Улан-Батор, Чита).
 Хребтовая (Галачинский, Усть-Илимск, Тында).
 Черемхово (Залари, Макарьево, Касьяновка (через ст. Новохрамцово), Касьяновка)

Красноярская железная дорога 
В городе Красноярске:
 Бугач (Ачинск, Красноярск-Пассажирский, Красноярск-Северный)
 Енисей (Красноярск-Пассажирский, Уяр, Дивногорск)
 Красноярск-Восточный (Красноярск-Пассажирский, Красноярск-Северный, Уяр)
 Базаиха (Красноярск-Пассажирский, Красноярск-Восточный, Железногорск)
За пределами Красноярска:
 Оросительный (Хоных (соединительная ветвь), Ачинск, Тигей)
 Тигей (Ачинск, Абакан, Новокузнецк)
 Хоных (Оросительный (соединительная ветвь), Абакан, Новокузнецк)
 Аскиз (Абаза, Абакан, Новокузнецк)
 Камышта (Саяногорск, Абакан, Новокузнецк)
 Ирба (Большая Ирба, Абакан, Тайшет)
 Саянская (Уяр, Абакан, Тайшет)
 Уяр (Красноярск, Иланская, Саянская)
 Решоты (Красноярск, Тайшет, Карабула)
 Ачинск-1 (Боготол, Красноярск, Лесосибирск, Абакан)
 Красная Сопка (Ачинск, Абакан, Кия-Шалтырь)
 Шушь (Кия-Шалтырь, Красная Сопка, Шарыпово)

Примечания

См. также 
 Крымская железная дорога

Узловые железнодорожные станции
Списки железнодорожных станций и платформ России